Your Wife and Mine – film del 1919 prodotto dalla Tyrad Pictures Inc.
Your Wife and Mine – film del 1927 diretto da Frank O'Connor